Midgley ist 
 der Familienname folgender Personen:
 John Midgley, britischer Tontechniker
 Magdalena Midgley (1952–2014), polnisch-britische Prähistorikerin
 Mary Midgley (1919–2018), britische Philosophin
 Mary Midgley (Tennisspielerin), australische Tennisspielerin
 Thomas Midgley (1889–1944), US-amerikanischer Chemieingenieur

 ein Ort in West Yorkshire 

Sonstiges:
 Midgley Island, Insel im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis
 Midgley Reefs, Riffe im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis